La formula molecolare C6H8O7 può indicare:
 Acido citrico
 Acido isocitrico

Formule molecolari